John Sewell (1867–1938) – amerykański polityk, burmistrz Miami,
 John Sewell (1882–1947) – brytyjski przeciągacz liny i zapaśnik,
 Jackie Sewell, właśc. John Sewell (1927–2016) – angielski piłkarz,
 John Sewell (1936–2021) – angielski piłkarz,
 John Sewell (ur. 1940) – kanadyjski polityk, burmistrz Toronto.

Zobacz też